Естасион Гвадалупе има више значења:

 Естасион Гвадалупе (Аматенанго дел Ваље), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Естасион Гвадалупе (Муњоз де Доминго Аренас), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику